Klaffus ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Klaffus (* 1935–2011), deutscher Offizier
 Gerhard Ernst-Peter Klaffus, deutscher Offizier